Преображенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Преображенское сельское поселение — входит в Киквидзенский район

Кемеровская область
 Преображенское сельское поселение — входит в Тяжинский район

Кировская область
 Преображенское сельское поселение — входит в Малмыжский район

Липецкая область
 Преображенское сельское поселение — входит в Добровский район
 Преображенское сельское поселение — входит в Измалковский район

Новосибирская область
 Преображенское сельское поселение — входит в Искитимский район

См. также 
 Преображенское муниципальное образование в составе Пугачёвского района Саратовской области.